Сквер Победы:

 Сквер Победы в Архангельске
 Сквер Победы в Биробиджане
 Сквер Победы в Ижевске
 Сквер Победы в Москве
 Сквер Победы в Саранске
 Сквер Победы в Симферополе
 Сквер Победы в Харькове

См. также 
 Парк Победы

Скверы